Der Begriff Série noire ist mehrdeutig. Siehe:

 Série noire (Buchreihe)
 Série noire (Film)